Allianskapellet eller allianskapell kan syfta 

 Allianskapellet, Ryssa – ett allianskapell i Ryssa i Solleröns distrikt i Mora kommun
 Allianskapellet – en mindre kyrkobyggnad  på Stora Essingen i Stockholms kommun, se S:t Mikaels och Alla Änglars kyrka
 Allianskapellet – ett allianskapell i Gribbylund i Täby kommun som främst drevs av Frälsningsarmén, se Gribbylunds kapell

Se även 
 Allianskyrkan – ett svenskt trossamfund
 Samarbetskyrka – en lokal kyrka där verksamhet bedrivs genom avtal mellan missionsrörelsen EFS och en församling i Svenska kyrkan